Le Wyrd est un concept mytholgique nordique, représentant le destin.
 Wyrd est un groupe de black metal atmosphérique finlandais.
 Wyrd est un album du groupe italien Elvenking (2004)
 Wyrd est une série de bande dessinée française de David Cerqueira.